Anna Wysocka (ur. 1984) – polska językoznawczyni, tłumaczka dubbingowa i dialogistka
 Anna Wysocka – polska geolog, wykładowczyni UW